Теплый Ключ — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Тёплый Ключ — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2007 г.

Россия 
 Тёплый Ключ — посёлок в Кигинском районе Башкортостана.
 Тёплый Ключ — посёлок в Абанском районе Красноярского края.
 Тёплый Ключ — посёлок в Краснотуранском районе Красноярского края.
 Тёплый Ключ — деревня в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Тёплый Ключ — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Тёплый Ключ — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Тёплый Ключ — село в Ванинском районе Хабаровского края.
 Тёплый Ключ — село в Томпонском районе Якутии.
 Тёплый Ключ — термальный источник в Горном Алтае
 Тёплый Ключ — одно из прежних названий деревни Антоновцы в Унинском районе Кировской области.
 Тёплый Ключ — название посёлка Ключевск в Берёзовском городском округе Свердловской области до 1933 года.

См. также 
 Теплые Ключи